Plusieurs régions dans le monde portent ce nom :
 Région centrale en Érythrée aussi nommée Maekel,
 Région centrale, aux îles Fidji,
 Région centrale au Ghana,
 Région centrale au Malawi,
 Région centrale de Malte,
 Région centrale à Singapour,
 Région centrale au Togo,
 Région centrale au Venezuela,
 Central Region en Écosse.

Voir aussi